A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 10 000 méteres síkfutás versenyszámát 2021. augusztus 7.-én rendezték a tokiói olimpiai stadionban. Az aranyérmet az holland színekben versenyző etióp származású Sifan Hassan nyerte 29:55,32-es idővel.

A kvalifikáció során 31:25,00 másodperc volt a szintidő.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Eredmények 
Az időeredmények perc:másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

N10000